Села:
 П'ятничани — Львівська область, Львівський район
 П'ятничани — Львівська область, Стрийський район
 П'ятничани — Хмельницька область, Чемеровецький район

Місцевість:
 П'ятничани — місцевість міста Вінниці, колишнє село, включено до складу міста
 П'ятничани — маєток на околиці міста Вінниці

Залізниця:
 П'ятничани — пасажирська зупинна платформа Стрийського напрямку Львівської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці